Martin Lundberg (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec le Skellefteå AIK. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 par le SKA Saint-Pétersbourg en deuxième ronde, au  au total.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Skellefteå AIK || Elitserien || 11 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Skellefteå AIK || Elitserien || 47 || 1 || 1 || 2 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2009-2010 || Skellefteå AIK || Elitserien || 46 || 0 || 4 || 4 || 67 || 12 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
|2010-2011 || Skellefteå AIK || Elitserien || 52|| 4|| 7|| 11|| 55|| 17|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2011-2012 || Skellefteå AIK || Elitserien || 45||0 || 4|| 4|| 22|| 17|| 0|| 1|| 1|| 35
|-
|2012-2013 || Skellefteå AIK || Elitserien || 53|| 5|| 2|| 7|| 53|| 13|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2013-2014 || Skellefteå AIK || SHL || 55|| 4|| 3|| 7|| 40|| 14|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2014-2015 || Skellefteå AIK || SHL || 49 || 8 || 7 || 15 || 22 || 15 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2015-2016 || Skellefteå AIK || SHL || 44|| 13|| 8|| 21|| 22|| 16|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH || 67 || 9 || 12 || 21 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Växjö Lakers HC || SHL || 45 || 6 || 6 || 12 || 18 || 13 || 0 || 1 || 1 || 14 
|-
| 2018-2019 || Växjö Lakers HC || SHL || 14 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Växjö Lakers HC || SHL || 39 || 6 || 4 || 10 || 72 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Växjö Lakers HC || SHL || 50 || 5 || 2 || 7 || 45 || 14 || 0 || 0 || 0 || 27
|-
| 2021-2022|| Växjö Lakers HC || SHL ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2008 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 || 1 || 2 || 8 || align=left| place
|-
| 2010 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 8 || 2 || 0 || 2 || 4 || align=left| place

Références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Skellefteå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Skellefteå AIK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceHogs de Rockford